Кім Со Йон (плавчиня)
 Кім Со Йон (бадмінтоністка)